Grytingen kan syfta på:
Grytingen, sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (2,24 km²)
Stora Grytingen, sjö i Storfors kommun och Karlskoga kommun, 
Lilla Grytingen, sjö i Storfors kommun,  (12,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn